Holzmühle bezeichnet:

 Sägewerk, einen Wirtschaftsbetrieb zu Aufarbeitung von Rundholz
 Holzmühle, eine Mühle, in der Holz gemahlen wird

Holzmühle ist der Name folgender Ortsteile und Orte:
 Baden-Württemberg:
 Holzmühle (Achstetten), Gehöft der Gemeinde Achstetten, Landkreis Biberach
 Holzmühle (Bad Saulgau), Gehöft der Stadt Bad Saulgau, Landkreis Sigmaringen, in Siedlungszusammenhang mit dem Gehöft Holzmühlehof
 Holzmühle (Bopfingen), Wohnplatz der Stadt Bopfingen, Ostalbkreis
 Holzmühle (Ettenheim), Hof der Stadt Ettenheim, Ortenaukreis
 Holzmühle (Kißlegg), Weiler der Gemeinde Kißlegg, Landkreis Ravensburg
 Holzmühle (Rosenberg), Weiler der Gemeinde Rosenberg, Ostalbkreis
 Holzmühle (Vogt), Hof der Gemeinde Vogt, Landkreis Ravensburg
 Bayern:
 Holzmühle (Altusried), Einöde des Marktes Altusried, Landkreis Oberallgäu
 Holzmühle (Bärnau), Einöde der Stadt Bärnau, Landkreis Tirschenreuth
 Holzmühle (Falkenfels), Einöde der Gemeinde Falkenfels, Landkreis Straubing-Bogen
 Holzmühle (Innernzell), Einöde der Gemeinde Innernzell, Landkreis Freyung-Grafenau
 Holzmühle (Kirchberg im Wald), Einöde der Gemeinde Kirchberg im Wald, Landkreis Regen
 Holzmühle (Kirchendemenreuth), Einöde der Gemeinde Kirchendemenreuth, Landkreis Neustadt an der Waldnaab
 Holzmühle (Kulmbach), Einöde der Stadt Kulmbach, Landkreis Kulmbach
 Holzmühle (Lam), Weiler des Marktes Lam, Landkreis Cham
 Holzmühle (Leutershausen), Einöde der Stadt Leutershausen, Landkreis Ansbach
 Holzmühle (Markt Erlbach), Einöde des Marktes Markt Erlbach, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim
 Holzmühle (Martinsheim), Einöde der Gemeinde Martinsheim, Landkreis Kitzingen
 Holzmühle (Oberndorf am Lech), Einöde der Gemeinde Oberndorf am Lech, Landkreis Donau-Ries
 Holzmühle (Pillnach), Wüstung in der Gemeinde Kirchroth, Landkreis Straubing-Bogen
 Holzmühle (Rain), Einöde der Stadt Rain, Landkreis Donau-Ries
 Holzmühle (Remlingen), Einöde des Marktes Remlingen, Landkreis Würzburg
 Holzmühle (Rettenbach), Dorf der Gemeinde Rettenbach, Landkreis Cham
 Holzmühle (Roden), Einöde der Gemeinde Roden, Landkreis Main-Spessart
 Holzmühle (Röhrnbach), Einöde des Marktes Röhrnbach, Landkreis Freyung-Grafenau
 Holzmühle (Schlammersdorf), Einöde der Gemeinde Schlammersdorf, Landkreis Neustadt an der Waldnaab
 Holzmühle (Seeshaupt), Einöde der Gemeinde Seeshaupt, Landkreis Weilheim-Schongau
 Holzmühle (Sonderhofen), Einöde der Gemeinde Sonderhofen, Landkreis Würzburg
 Holzmühle (Speichersdorf), Einöde der Gemeinde Speichersdorf, Landkreis Bayreuth
 Holzmühle (Spiegelau), Weiler der Gemeinde Spiegelau, Landkreis Freyung-Grafenau
 Holzmühle (Tirschenreuth), Einöde der Stadt Tirschenreuth, Landkreis Tirschenreuth
 Holzmühle (Wittibreut), Einöde der Gemeinde Wittibreut, Landkreis Rottal-Inn
 Holzmühle (Woringen), Einzelgehöft der Gemeinde Woringen, Landkreis Unterallgäu
 Holzmühle (Wurmsham), Einöde der Gemeinde Wurmsham, Landkreis Landshut
 Holzmühle (Würzburg), Ortsteil im Stadtbezirk Lengfeld der kreisfreien Stadt Würzburg
 Holzmühle (Zandt), Weiler der Gemeinde Zandt, Landkreis Cham
 Sachsen:
 Holzmühle (Kauschwitz), Ortsteil des Stadtteils Plauen-Kauschwitz, Vogtlandkreis
 Österreich:
 Holzmühle (Gemeinde Gastern), Siedlungsplatz in der Marktgemeinde Gastern, Bezirk Waidhofen an der Thaya, Niederösterreich
 Holzmühle (Gemeinde Groß Gerungs), Siedlungsplatz in der Stadtgemeinde Groß Gerungs, Bezirk Zwettl, Niederösterreich
 Holzmühle (Gemeinde Kollerschlag), Siedlungsplatz der Marktgemeinde Kollerschlag, Bezirk Rohrbach, Oberösterreich
 Holzmühle (Gemeinde Moorbad Harbach), Siedlungsplatz in der Gemeinde Moorbad Harbach, Bezirk Gmünd, Niederösterreich
 Holzmühle (Gemeinde Rainbach im Mühlkreis), Siedlungsplatz in der Marktgemeinde Rainbach im Mühlkreis, Bezirk Freistadt, Oberösterreich
 Holzmühle (Gemeinde St. Oswald bei Freistadt), Siedlungsplatz in der Marktgemeinde St. Oswald bei Freistadt, Bezirk Freistadt, Oberösterreich 
 Holzmühle (Gemeinde Zwettl-Niederösterreich), Siedlungsplatz in der Stadtgemeinde Zwettl-Niederösterreich, Bezirk Zwettl, Niederösterreich

Holzmühle steht für:
 Holzmühle (Weitersfeld), Mühle in der Gemeinde Weitersfeld

Siehe auch:
 Holzmühl
 Hölzlmühle
 Hölzleinsmühle